Rotan – centro abitato del Texas
Ruslan Rotan' – calciatore ucraino